Résultats détaillés de l'édition 2003 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par Juan Carlos Ferrero chez les hommes et par Justine Henin-Hardenne chez les femmes.

Faits marquants 
Au , le Français Julien Varlet marque les esprits lorsque sur une amortie du finlandais Jarkko Nieminen à 4-3, 15-30 au  il plonge pour tenter d'avoir une balle de break et se cogne la tête dans la glacière située derrière la chaise-arbitre. Avec son dernier t-shirt recouvert de terre battue il poursuit néanmoins le match qu'il perd 6-1, 6-1, 6-7, 2-6, 4-6. Dans ce match il a mené 6-1, 6-1, 5-3, 1 balle de match. Après le match, Julien Varlet dit à propos du match : 

Finaliste malheureux l'année précédente, Juan Carlos Ferrero, considéré comme le meilleur joueur sur terre battue, remporte son premier titre du Grand Chelem face au Néerlandais Martin Verkerk, la surprise du tournoi masculin.

Chez les femmes, la Belge Justine Henin-Hardenne remporte elle aussi son premier tournoi du Grand Chelem. Elle évince sa compatriote Kim Clijsters, déjà battue en finale deux ans plus tôt.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné à l'Américain Andy Roddick.
 Le Prix Orange est décerné à la Française Amélie Mauresmo.
 Le Prix Bourgeon est décerné à l'Espagnol Rafael Nadal.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Roland Garros 2003, jeu vidéo

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2003
France
France
Tennis en France en 2003
Tennis en mai 2003
Tennis en juin 2003
Sport en France en mai 2003
Sport en France en juin 2003